

Patronyme 

 Alphonse Oudry (1819-1869), ingénieur français.
 Jacques-Charles Oudry (1720-1778), peintre français, fils des suivants.
 Jean-Baptiste Oudry (1686-1755), peintre français.
 Marie-Marguerite Oudry (1688-1780), artiste peintre et graveuse française, épouse de Jean-Baptiste Oudry.

Toponyme 

 Oudry, commune française, située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Odonyme 
 Rue Oudry, voie du  arrondissement de Paris, nommée en l'honneur de Jean-Baptiste Oudry.